Осада Фусими — битва, предшествовавшая битве при Сэкигахаре 1600 года, в которой решилась дальнейшая судьба Японии.

Предыстория 
После смерти Тоётоми Хидэёси и Маэды Тосииэ глава совета старейшин, предназначенного для управления страной до совершеннолетия наследника Хидэёри, Токугава Иэясу изгнал из правительства главу совета управляющих Исиду Мицунари, передал эту должность Масите Нагамори и начал подготовку к войне с другим членом правительства — Уэсуги Кагэкацу.

По пути в Айдзу, владение Уэсуги, Иэясу оставил в захваченной им же год назад крепости Фусими 1800 человек во главе с Тории Мототадой. После его отбытия Исида Мицунари привёл войска в крепость Осаку и, вместе с многими даймё, в том числе Мори Тэрумото, Укитой Хидэиэ и Отани Ёсицугу, объявил о низложении Иэясу.

Тории Мототада, оставленный в крепости, на это никак не отреагировал и прогнал отряды Симадзу Ёсихиро, прибывших для защиты Фусими. Этот инцидент вынудил Симадзу перейти на сторону Мицунари. После этого союзник Исиды Киносита Кацутоси попытался вынудить Мототаду сдать крепость, но безуспешно.

Осада 
18 июля 1600 года Укита Хидэиэ, Кобаякава Хидэаки, Отани Ёсицугу, Мори Хидэмото, Киккава Хироиэ, Кониси Юкинага, Симадзу Ёсихиро, Тёсокабэ Моритика, Набэсима Кацусигэ, Нацука Масаиэ и другие во главе 40 тысяч человек начали осаду Фусими.

1 августа крепость Фусими пала, а голова Тории Мототады была преподнесена генералам Западной армии.

Последствия 
Защитники крепости задержали основные войска коалиции на 13 дней, за которые Иэясу смог развернуть часть своих войск и вернуться на запад. Коалиция была разгромлена в битве при Сэкигахаре, а Исида Мицунари — казнён.

Сражения по алфавиту
Сражения Японии
Конфликты 1600 года
Осады XVI века
Июль 1600 года
Август 1600 года
Сражения 1600 года
Осады 1600 года